Paweł Wąsek (ur. 2 czerwca 1999 w Cieszynie) – polski skoczek narciarski, reprezentant klubu WSS Wisła. Medalista mistrzostw kraju, olimpijczyk (2022). 

Jego siostra, Katarzyna Wąsek, jest narciarką alpejską.

Przebieg kariery 
We wrześniu 2014 w Szczyrku zadebiutował w cyklu FIS Cup. W swoim pierwszym starcie zajął 67. miejsce. Wystąpił w zawodach skoków narciarskich na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2015. Indywidualnie zajął 42. pozycję, a konkurs drużynowy reprezentacja Polski z Wąskiem w składzie zakończyła na 6. miejscu.

3 września 2016 zajął 2. miejsce w konkursie FIS Cup w Einsiedeln. Było to pierwsze podium, a równocześnie pierwsze punkty Wąska w zawodach tej rangi. Tydzień później zadebiutował w konkursie Letniego Pucharu Kontynentalnego w Lillehammer, zajmując 20. pozycję. W letniej części sezonu jeszcze trzykrotnie stawał na podium FIS Cup, zajmując 3. miejsce w Hinterzarten oraz 2. i 1. w Râșnovie. Zajął 7. pozycję indywidualnie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2017. W konkursach drużynowych był 5. (drużyna męska) i 7. (drużyna mieszana). W lutym i marcu 2017 regularnie zdobywał punkty Pucharu Kontynentalnego, zajmując między innymi 9. miejsce w Czajkowskim. Zwyciężył w klasyfikacji generalnej FIS Cup 2016/2017.

We wrześniu 2017 w Czajkowskim zdobył punkty Letniego Grand Prix, zajmując 27. pozycję. 28 stycznia 2018 zadebiutował w konkursie indywidualnym Pucharu Świata, zajmując 44. miejsce w zawodach w Zakopanem. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2018 zajął 22. miejsce indywidualnie, 5. w drużynie męskiej i 8. w mieszanej. W sezonie 2017/2018 Pucharu Kontynentalnego pięciokrotnie zajmował miejsca w najlepszej dziesiątce.

20 stycznia 2019 w zawodach Pucharu Świata w Zakopanem zajął 27. miejsce i zdobył pierwsze w karierze punkty tego cyklu. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2019 zajął 6. miejsce indywidualnie, a także 6. i 9. w zawodach drużynowych. 23 lutego 2019 zajął 2. pozycję w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Brotterode. W sierpniu 2019 zajął 4. miejsce w konkursie Letniego Grand Prix w Hakubie. W Letnim Pucharze Kontynentalnym 2019 raz wygrał i raz był trzeci, a w Pucharze Kontynentalnym 2019/2020 trzykrotnie stanął na podium. W Pucharze Świata najwyżej w sezonie klasyfikowany był na 34. pozycji.

6 grudnia 2020 zajął 6. miejsce w konkursie Pucharu Świata w Niżnym Tagile. W innych zawodach tego cyklu w sezonie 2020/2021 jeszcze pięciokrotnie zdobywał punkty, zajmując lokaty w trzeciej dziesiątce. W Pucharze Kontynentalnym 2020/2021 najwyżej sklasyfikowany był na 5. miejscu.

W sezonie 2021/2022 Pucharu Świata sześciokrotnie zdobywał punkty. Najwyżej klasyfikowany był na 14. pozycji, w marcu 2022 w Oslo. Znalazł się w składzie reprezentacji Polski na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2022. Wystąpił w konkursach na skoczni dużej, zajmując 21. miejsce indywidualnie i 6. w drużynie męskiej. Wystartował też na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2022, gdzie był 25. indywidualnie.

17 września 2022 podczas Letniego Grand Prix w Râșnovie. Zajął (razem ze Stefanem Hulą) 2. lokatę w premierowym konkursie duetów oraz 2. lokatę w konkursie indywidualnym.

Zdobywał medale mistrzostw Polski: indywidualnie brązowy w grudniu 2021, a w konkursach drużynowych srebrny latem 2016 oraz złoty latem 2020 i latem 2021.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty P. Wąska na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Starty P. Wąska na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Starty P. Wąska na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty P. Wąska na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty P. Wąska na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 19 marca 2023

Miejsca na podium w konkursach drużynowych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan na 17 lutego 2023

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach drużynowych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polscy skoczkowie narciarscy na igrzyskach olimpijskich
Skoczkowie narciarscy WSS Wisła
Polscy olimpijczycy (Pekin 2022)
Ludzie urodzeni w Cieszynie
Urodzeni w 1999